Trautner ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Trautner (* 1961), deutsche Politikerin (CSU), MdL
 Eberhard Trautner (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Eduard Trautner (1890–1968), deutscher Schriftsteller, Arzt und Lehrer
 Elfriede Trautner (1925–1989), österreichische Grafikerin
 Friedrich Wilhelm Trautner (1855–1932), deutscher Musiker und Lehrer
 Hanns Martin Trautner (* 1943), deutscher Psychologe
 Peter Trautner (1951–2017), deutscher Maler und Bildhauer
 Thomas Trautner (* 1932), deutscher Molekularbiologe
 Tobias Trautner (* 1995), deutscher Fußballtorwart